Појам Морски ђаво се може односити на следеће:

 Морски ђаво, грдобина мркуља или пецач ()  је врста морске рибе из реда удичарки (Lophiiformes)
 Морски ђаво или голуб ухан () је врста морске рибе из реда Myliobatiformes